Хансон има више значења:
 Округ Хансон (Јужна Дакота)
 Хансон (Масачусетс)
 Хансон (Кентаки)